Константи́н Серге́евич Алексе́ев:
 Алексеев, Константин Сергеевич (Станиславский; 1863—1938) — театральный режиссёр, актёр и преподаватель, народный артист СССР.
 Алексеев, Константин Сергеевич (род. 1988) — российский хоккеист.